Plusieurs villes ou communes, surtout en Europe, possèdent une rue de l’Oratoire (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence dans le quartier concerné d’une maison des pères de l’Oratoire, société de vie apostolique fondée à Rome saint Philippe Néri au  et propagée en France par le cardinal de Bérulle à partir du . Il est possible que la référence soit à la présence d'un simple lieu consacré à la prière (un 'oratoire').

en  
Rue de l’Oratoire, à Mons
Rue de l’Oratoire, à Mouscron

aux  
Allée de l'Oratoire (Oratory lane), à Gaylordsville (CT)

en  
Rue de l’Oratoire, à Amiens
Rue de l’Oratoire, à Besançon
Rue de l’Oratoire, à Caen
Rue de l’Oratoire, à Caluire
Rue de l’Oratoire, à Clermont-Ferrand
Rue de l’Oratoire, à Grasse
Rue de l'Oratoire à Nancy
Rue de l’Oratoire, à Nevers
Jardin de l’Oratoire, à Nîmes
Rue et jardin de l’Oratoire, à Paris
Rue de l’Oratoire, à Tours

en  
Rue de l'Oratoire (Oratory row), à Clara
Cour de l'Oratoire (Oratory court), à Dún Laoghaire

à  
Rue de l’Oratoire (Oratory street), à Bormla
Rue de l’Oratoire (Oratory street), à Naxxar
Rue de l’Oratoire (Triq I-Oratorji), à Qormi

au  
Allée de l'Oratoire (Oratory drive), à Coventry
Jardins de l'Oratoire (Oratory gardens), à Poole

Oratoire
Oratoire Rue